Der GeoStar ist ein Satellitenbus für kleine und mittlere Kommunikationssatelliten der amerikanischen Orbital Sciences Corporation.

Orbital fertigt auf der Grundlage dieses Designs für den Endkunden diverse Nutzlasten, die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. Es ist kompatibel mit diversen Startsystemen und kann beispielsweise mit den Trägerraketen Atlas V, Ariane 5, Falcon 9 und Proton gestartet werden. Der STAR-1 wurde im November 1997 bei IndoStar 1 zum ersten Mal eingesetzt und seitdem in der verbesserten Version STAR-2 verwendet. 2011 wurde der Satellitenbus in GeoStar umbenannt. Der erste Satellit, der unter diesem Namen gestartet wurde, ist SES-8. Unter dem Namen GEOStar-3 wurden bisher insgesamt 8 Satelliten gestartet. Für eine vollständig elektrifizierte Version gibt es den GeoStar-2e, für den zurzeit 2 weitere Satelliten bestellt sind.

Technische Daten 
Die Grundstruktur der dreiachsenstabilisierten Satelliten hat eine Größe von 1,75 m × 1,7 m × 1,8 m und besteht aus Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffen. Die Leermasse beträgt jeweils 558 kg. Die Energieversorgung des Satelliten und seiner Nutzlast wird von Galliumarsenid-Solarzellenflächen, die bis zu 5 kW Leistung (in den späteren Version bis zu 7,5 kW) erzeugen, zwei 4,84 kWh Lithium-Ionen-Akkumulatoren und ein 24–36 V-Gleichspannungs-Bussystem gewährleistet. Als Antrieb kommt im Orbit ein Hydrazintriebwerk zum Einsatz. Die Steuerung übernimmt ein Prozessor MIL-STD-1750A mit einem MIL-STD-1553B-Bussystem. Zur Lageregelung werden Erd- bzw. Sonnensensoren und optional Sternsensoren eingesetzt.

Einsatz

Gestartete Satelliten

Weblinks 
 Orbital:  (englisch, PDF, 750 kB)
 
 Gunter’s Space Page: STAR-1, STAR-2 (GeoStar-2), STAR-3 (GeoStar-3) (englisch)

Star Bus